A Raimo Kilpiö-trófea egy díj a finn jégkorongbajnokságban (Liiga), melyet annak a játékosnak ítélnek oda, akit a legszabályosabban játszónak látnak. A trófeát Raimo Kilpiöről nevezték el.

A díjazottak

Források
 A díjazottak listája a Liiga hivatalos oldalán

SM-liiga trófeák